Мауро Антонио Кабальеро Лопес (; родился 3 мая 1972 года в Асунсьоне, Парагвай) — парагвайский футболист, выступавший на позиции нападающего. Пятикратный чемпион Парагвая и обладатель Кубка Либертадорес. Участник Олимпийских игр 1992 года.

Клубная карьера 
Кабальеро воспитанник клуба «Олимпия». В 1992 году он дебютировал за основной состав. Уже в следующем сезоне Мауро выиграл свой первый чемпионский титул в составе «Олимпии». За 6 лет проведённых в составе столичного клуба он выиграл чемпионат четыре раза. В своем последнем сезоне Кабальеро забил 21 мяч, стал лучшим бомбардиром и помог команде выиграть очередной титул. В первые свои сезоны он не часто получал игровую практику, но тем не менее довольно часто забивал, поэтому его показатели в играх за «Олимпию» довольно высоки в 79 матчах он забил 42 мяча.

В 1999 году Мауро перешёл в мексиканский «УАНЛ Тигрес», где провел полтора сезона. В 2001 году он вернулся на родину, подписав контракт с «Серро Портеньо». В первом же сезоне в новом клубе он забил 6 мячей в 12 матчах и помог команде выиграть чемпионат. Вторую половину 2001 года Мауро провел в «Либертаде», став во второй раз лучшим снайпером чемпионата. В 2002 он вернулся в «Олимпию». В первом же сезоне в «старом-новом» клубе Кабальеро выиграл Кубок Либертадорес, а в следующем помог завоевать Рекопа Южной Америки.

В 2004 году он покинул родной клуб, после чего выступал за боливийский «Хорхе Вильстерманн», венесуэльский «Эстудиантес де Мерида» и «Насьональ» из Асунсьона. В 2007 году Кабальеро завершил карьеру в «Олимпии».

Международная карьера 
В 1992 году в составе олимпийской сборной Парагвая Мауро принял участие в Олимпийских играх в Барселоне. В матче группового этапа против сборной Марокко он забил гол.

9 октября 1996 года в отборочном матче чемпионата мира 1998 против сборной Чили Кабальеро дебютировал за сборную Парагвая. 3 марта 1999 года в товарищеском матче против сборной Гватемалы он забил первый гол за национальную команду. В том же году в составе сборной Мауро поехал на Кубок Америки.

Голы за сборную Парагвая

Достижения 
Командные

 «Олимпия» Асунсьон
  Чемпионат Парагвая по футболу — 1993
  Чемпионат Парагвая по футболу — 1995
  Чемпионат Парагвая по футболу — 1997
  Чемпионат Парагвая по футболу — 1998
 Обладатель Кубка Либертадорес —— 2002
 Обладатель Рекопа Южной Америки —— 2003

 «Серро Портеньо»
  Чемпионат Парагвая по футболу — 2001

Индивидуальные

 Лучший бомбардир чемпионата Парагвая (21 мяч) — 1998
 Лучший бомбардир чемпионата Парагвая (21 мяч) — 2001

Примечания

Ссылки 
 
 playerhistory

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Игроки ФК «Серро Портеньо»
Игроки ФК «УАНЛ Тигрес»
Игроки ФК «Хорхе Вильстерманн»
Игроки ФК «Либертад»
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Насьональ» Асунсьон